Paganico – frazione del comune italiano di Civitella Paganico, in provincia di Grosseto
 Paganico – frazione del comune italiano di Capannori, nella provincia di Lucca 
 Paganico Sabino – comune italiano della provincia di Rieti